Новая Кубань

 Новая Кубань — село в Великоалександровском районе Херсонской области Украины.
 Новая Кубань — бывшая казачья станица в Бьюна-Виста-Таушнип, штат Нью-Джерси, основанная русскими казаками, эмигрировавшими в США.